Hydroxymáselná kyselina je organická sloučenina tvořená řetězcem čtyř uhlíkových atomů obsahující zároveň hydroxylovou a karboxylovou funkční skupinu. Hydroxymáselná kyselina může být považována za derivát kyseliny máselné. Karboxylový aniont, estery a soli hydroxymáselných kyselin se nazývají hydroxybutyráty (též hydroxybutanoáty).

Existují tři izomery kyseliny hydroxymáselné, lišící se vzájemnou polohou dvou funkčních skupin:

 Kyselina alfa-hydroxymáselná (2-hydroxymáselná kyselina)
 Kyselina beta-hydroxymáselná (3-hydroxymáselná kyselina)
 Kyselina gama-hydroxymáselná (4-hydroxymáselná kyselina)

Reference 

Hydroxymáselná
Hydroxykyseliny